|-
| 190301 - ||  || 8 septembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190302 - ||  || 7 decembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190303 - ||  || 9 ianuarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190304 - ||  || 2 martie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190305 - ||  || 1 iunie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190306 - ||  || 26 iunie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190307 - ||  || 6 septembrie 1997 || Caussols || 
|-
| 190308 - ||  || 23 septembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190309 - ||  || 28 septembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190310 De Martin || 1997 TW || 2 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 190311 - ||  || 3 octombrie 1997 || Caussols || 
|-
| 190312 - ||  || 3 octombrie 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 190313 - ||  || 23 octombrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190314 - ||  || 1 noiembrie 1997 || Ondřejov || , 
|-
| 190315 ||  || 5 noiembrie 1997 || Nachi-Katsuura || , T. Urata
|-
| 190316 ||  || 28 noiembrie 1997 || Xinglong || 
|-
| 190317 - ||  || 4 decembrie 1997 || La Silla || 
|-
| 190318 - ||  || 22 februarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190319 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 190320 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 190321 - ||  || 24 aprilie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190322 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 190323 - ||  || 19 mai 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190324 - ||  || 26 iulie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 190325 - ||  || 27 august 1998 || Ondřejov || 
|-
| 190326 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 190327 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 190328 - ||  || 13 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190329 - ||  || 14 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190330 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 190331 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 190332 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 190333 - ||  || 23 septembrie 1998 || Kleť || Kleť
|-
| 190334 - ||  || 17 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190335 - ||  || 19 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 190336 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 190337 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 190338 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 190339 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 190340 - ||  || 18 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190341 - ||  || 15 octombrie 1998 || Caussols || 
|-
| 190342 - ||  || 13 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190343 - ||  || 14 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190344 - ||  || 15 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190345 - ||  || 23 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190346 - ||  || 28 octombrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 190347 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 190348 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 190349 - ||  || 23 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 190350 - ||  || 18 noiembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190351 - ||  || 7 decembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 190352 - ||  || 11 decembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190353 - ||  || 15 decembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 190354 - ||  || 25 decembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190355 - ||  || 9 ianuarie 1999 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 190356 - ||  || 18 ianuarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190357 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 190358 - ||  || 9 februarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190359 - ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 190360 - ||  || 20 martie 1999 || Apache Point || SDSS
|-
| 190361 - ||  || 20 martie 1999 || Apache Point || SDSS
|-
| 190362 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 190363 - ||  || 15 mai 1999 || Catalina || CSS
|-
| 190364 - ||  || 10 iunie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 190365 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 190366 - ||  || 12 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 190367 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 190368 - ||  || 11 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 190369 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 190370 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 190371 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 190372 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 190373 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 190374 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 190375 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 190376 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 190377 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 190378 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 190379 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 190380 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 190381 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 190382 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 190383 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 190384 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 190385 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 190386 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 190387 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 190388 - ||  || 5 septembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190389 - ||  || 29 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 190390 - ||  || 7 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190391 - ||  || 10 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190392 - ||  || 12 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190393 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 190394 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 190395 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 190396 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 190397 - ||  || 6 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 190398 - ||  || 7 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 190399 - ||  || 7 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 190400 - ||  || 7 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-